El término campanilla puede referirse:

 al diminutivo de campana;
 al nombre vulgar dado a la úvula, una pequeña masa carnosa dentro de la cavidad bucal;
 a Campanita o Campanilla, un personaje de la novela Peter Pan, llamado Tinker Bell en el original inglés;
 a la película de animación de la factoría Disney Tinker Bell;
 a una campana de pequeño tamaño que sirve para llamar la atención, como decoración, etc.;
 al nombre común de varias plantas y flores, cuyos nombres científicos son:
Aquilegia vulgaris;
Campanula glomerataCampanula latifolia
Convolvulus althaeoides;
Convolvulus arvensis;Convolvulus tricolor;
Digitalis purpurea;Eschscholzia californica;Euphorbia segetalis;
Ipomoea purpurea;
Narcissus bulbocodium;
Narcissus jonquillaNarcissus pseudonarcissus;Primula veris;Santolina rosmarinifolia.
 a una variedad/cultivar Murciano de Capsicum annuum'''''.
 al distrito de Campanilla en el departamento de San Martín, en Perú.